В этом списке приведены ландме́йстеры (в источниках употребляется термин магистр (,  или ) Тевто́нского о́рдена в исторической провинции Ливо́ния с 1237 года до образования в 1561 году светского герцогства Курляндского и Земигальского.

Хотя ливонское ландмейстерство (в источниках используется термин Тевто́нский о́рден в Ливо́нии (, на нижненемецком зафиксированы варианты Duitsche orden tho Liflande, Duitsche ordenn tho Lifflandt, Teutsche orden zu Lifflanndt и Teutsche ordenn zu Liefflandt)) пользовалось некоторой автономией, оно было лишь частью единого Тевтонского ордена. Папа и германский кайзер были патронами и, по крайней мере в теории, его верховными руководителями. Формально гроссмейстер Тевтонского ордена осуществлял только контрольные функции. Сначала это не имело большого значения, так как до 1309 года место его постоянного местопребывания находилось в Венеции, и даже после переезда в Мариенбург он не сильно стеснял его автономию, так как редко посещал Ливонию лично или посылал туда представителей для контроля. Тем не менее, власть гроссмейстера была огромна, его совет долгое время считался равным приказу и его инструкциям подчинялись беспрекословно.

См. также 
 Гроссмейстеры Тевтонского ордена
 Ландмейстеры Тевтонского ордена в Германии
 Ландмейстеры Тевтонского ордена в Пруссии

Примечания

Ссылки 
 

Ливонская конфедерация
Ливонский орден
Тевтонский орден
Рыцари Тевтонского ордена